Jacob Faber steht für:
*Jacob Faber (Baumeister) (um 1690–1761), deutscher Baumeister und Theatermaler. 
Jacob Fabricius (Mediziner) (1576–1652), deutscher Mediziner, Astronom und Dichter